Le Colporteur est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Le Colporteur, roman pamphlétaire de François-Antoine Chevrier paru en 1762
 Le Colporteur, nouvelle de Octave Mirbeau parue en 1886
 Le Colporteur, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1900
 Le Colporteur, recueil de nouvelles posthume de Guy de Maupassant, paru en 1900

 Le Colporteur, roman de Peter Handke

Bande dessinée 
 Le Colporteur, histoire courte de Lucky Luke parue en 1974

Personnages 
 Le Colporteur, personnage de fiction apparu en 1992 dans le film Disney Aladdin

Voir aussi
 Colporteur